Мартинюк Тарас Анатолійович (26 березня 1992, Бердичів, Житомирська область, Україна) — український репер, громадський діяч, художник і композитор. Більш відомий під псевдонімом Markty.

Біографія 
Народився 26 березня 1992 року в місті  Бердичеві (Україна). У 2007 році закінчив Бердичівську художню школу. Писати пісні почав з 2008 року, в 2009 році почав читати реп. В 2010 закінчив школу і вступив до Київського національного університету будівництва та архітектури. У 2012 році Тарас, який виступав під псевдонімом Em і його друг Богдан (Bogdan Bond) створюють хіп-​​хоп-дует BM і записують мікстейп NK. В університеті Тарас виступав у гурті black & white (пізніше Red me Black).

З листопада 2013 брав участь у революції в Києві. Був учасником у багатьох акцій на підтримку України. Виступав на сцені Євромайдана, проти чинного президента і прем'єр міністра України. З кінця січня бере псевдонім Markty, і випускає серію звернень до українського народу на YouTube. З квітня 2014 почав випускати пісні на підтримку України.

Творчість 
Всю творчість ви зможете знайти на офіційному каналі Markty на YouTube 
 2014 — Хто Стоїть на майдані (Звернення 1)
 2014 — Що я вірішую (Звернення 2)
 2014 — Чи не соромно нам за свою державу? (Звернення 3)
 2014 — Вплив Росії. Яка різниця яка мова! (Звернення 4)
 2014 — Ми — Українці! (мотивація)
 2014 — відеокліп «Свобода»,
 2014 — відеокліп «Вдома».

Посилання 
 Офіційний YouTube 
 Офіційний ВКонтакте
 Офіційний Facebook
 Офіційний Twitter 
 Офіційний Google+